Het WTA-tennistoernooi van Straatsburg (officieel Internationaux de Strasbourg) van 2012 vond plaats van 21 tot en met 26 mei 2012 in de Franse plaats Straatsburg. Het was de 26e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelhoudster Andrea Petković uit Duitsland kon, wegens de in Stuttgart opgelopen blessure, haar titel niet komen verdedigen. Haar landgenote Sabine Lisicki was als eerste geplaatst, maar werd reeds in de eerste ronde uitgeschakeld. Het tweede reekshoofd Francesca Schiavone uit Italië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Française Alizé Cornet in twee sets. Schiavone wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Straatsburg op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de eerste sinds zij twee jaar tevoren Roland Garros won.

Dubbelspel – Titelhoudster Akgul Amanmuradova nam niet aan het toernooi deel. Haar medewinnares van vorig jaar, de Taiwanese Chuang Chia-jung, had zich deze keer ingeschreven met haar landgenote Chang Kai-chen – dit team verloor in de tweede ronde van het eerste reekshoofd. Het als tweede geplaatste duo Volha Havartsova en Klaudia Jans won het toernooi. Zij bereikten zonder setverlies de finale, en versloegen daar het als eerste geplaatste koppel Natalie Grandin en Vladimíra Uhlířová in de match-tiebreak. Voor Havartsova was dit de eerste WTA-toernooiwinst; Jans bezat één eerdere titel.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Straatsburg 2012
Straatsburg